Satan – brytyjska grupa muzyczna
 Satan – marka piwa
 Satan (Szatan) – szczyt w Tatrach Wysokich
 Satan (Szatan) – w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie przywódca złych duchów
 Satan Hubbs & Bailey, 1947 – rodzaj ryb z rodziny sumikowatych, którego jedynym przedstawicielem jest ślepak szerokogębowy

Zobacz też 
 Satan Disciples – organizacja przestępcza
 SS-18 Satan (R-36M) – pocisk balistyczny
 666 Satan – manga
 Szatan – strona ujednoznaczniająca
 Miroslav Šatan (czyt. Miroslaw Szatan) – słowacki hokeista